Les může být:

Les, les 
obecný význam
 les – porost dřevin
 galeriový les
 jehličnatý les
 listnatý les
 lužní les
 severský jehličnatý les
 smíšený les
 tropický deštný les
 tvrdolistý les
 výběrný les
 výmladkový les

matematický pojem
 les (graf) – odborný matematický pojem z oblasti teorie grafů

geologický pojem
 opilý les

geografický název
 Bělský Les – místní část ostravského městského obvodu Ostrava-Jih
 Blanský les – české pohoří
 Dolní Les – část obce Vlčice
 Český les – české pohoří
 Hornopožárský les – přírodní park v dolním Posázaví
 Klánovický les – lesní plocha na východním okraji Prahy
 Krásný Les – více různých významů (rozcestník)
 Kunraticko-michelský les – lesní plocha v jižní části Prahy
 Slavkovský les – české pohoří
 Vídeňský les – alpské pohoří
 Wilsonův les – brněnský lesopark
 Ždánický les – česká vrchovina
 Přírodní park Ždánický les

název chráněného území
 Les zvláštního určení – ochranářský pojem
 Chráněná krajinná oblast Blanský les
 Chráněná krajinná oblast Slavkovský les
 Milíčovský les a rybníky – přírodní památka mezi pražským sídlištěm Jižní Město a dálnicí D1 poblíž Újezdu u Průhonic
 Selský les – přírodní rezervace v okresu Ústí nad Orlicí

jiný význam
 Les (odbočka) – železniční odbočka u České Třebové
 Les (časopis) – český odborný časopis
 Les (Ostrovskij) – ruská divadelní hra A. N. Ostrovského
 Les (film, 1953) – ruský film z roku 1953 na námět divadelní hry A. N. Ostrovského
 Les (kniha, 1968) – ruský sci-fi román bratrů Strugackých
 Les (nakladatelství) – české nakladatelství organizace Liga Lesní moudrosti

LES 
 Liberálně ekologická strana – česká politická strana
 Launch Escape System – únikový systém kosmické lodi

Související články 
 Lesy

Externí odkazy